Le genre Dicksonia appartient à la famille des Dicksoniaceae. Il est composé d'environ 25 espèces de fougères arborescentes, persistantes ou semi-persistantes.

Les rhizomes sont arborescents, parfois grimpants, et forment des stipes qui ressemblent à des troncs. Souvent trapus, ils sont recouverts par des racines fibreuses et par la base des vieilles feuilles. Ils sont couronnés de frondes coriaces étalées, pennées ou pennatifides. Les sores sont arrondis.

À l'état sauvage, les Dicksonia poussent dans les forêts montagneuses des régions tempérées et tropicales d'Asie du Sud-Est, d'Australasie et d'Amérique du Sud. Généralement originaires de l'hémisphère Sud, on trouve cependant certaines espèces dans l'hémisphère Nord (Mexique, Philippines)

Taxonomie 
Le genre est nommé en mémoire de James Dickson, un botaniste et pépiniériste écossais.

Systématique 
Le genre contient 25 espèces :                   (mise à jour : 2018)

 Dicksonia antarctica,  Australie.
 Dicksonia arborescens, Île Sainte-Hélène
 Dicksonia archboldii, Nouvelle-Guinée
 Dicksonia baudouinii, Fourn., Nouvelle-Calédonie
 Dicksonia berteriana, Archipel Juan Fernández
 Dicksonia blumei, Indonésie, Philippines
 Dicksonia brackenridgei, Fidji, Samoa
 Dicksonia externa, Archipel Juan Fernández
 Dicksonia fibrosa,  Nouvelle-Zélande.
 Dicksonia grandis, Nouvelle-Guinée.
 Dicksonia herbertii, Queensland, Australie
 Dicksonia hieronymi, Nouvelle-Guinée.
Dicksonia karsteniana, Mexique.
 Dicksonia lanata,  Nouvelle-Zélande.
 Dicksonia lanigera, Nouvelle-Guinée.
 Dicksonia mollis, Indonésie.
Dicksonia munzingeri, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon.
Dicksonia perrieri,  Nouvelle-Calédonie.
 Dicksonia sciurus, Nouvelle-Guinée.
 Dicksonia sellowiana, depuis le sud du Mexique jusqu'en Bolivie et en Uruguay.
 Dicksonia squarrosa,  Nouvelle-Zélande.
 Dicksonia steubelii, Nord du Pérou.
 Dicksonia thyrsopteroides, Mett., Nouvelle-Calédonie.
Dicksonia timorensis, Petites îles de la Sonde
 Dicksonia youngiae,  Australie.

Liens externes 

 
 
 
 Référence Genre Dicksonia en NC (Association Endémia)

Références

Dicksoniaceae
Genre de Ptéridophytes (nom scientifique)